Wilhadikirche, Sankt Wilhadi oder Sankt Willehad (nach Bischof Willehad) steht für folgende Kirchenbauten:

 St. Wilhadi (Bardowick) (ehemalig)
 Wilhadikapelle (Bremen), ehemalige Grabkapelle für Bischof Willehad in Bremen
 St. Willehad (Bremen)
 St. Wilhadi (Bremen-Utbremen) von Fritz Brandt von 1955
 St. Willehad (Bremen) in Aumund
 St. Willehad (Cuxhaven)
 Willehadi-Kirche (Eystrup)
 Willehadi-Kirche (Garbsen)
 St. Willehad (Groß Grönau)
 Bergstedter Kirche in Hamburg-Wandsbek
 St. Willehad (Ihlienworth)
 St. Willehad (Leck in Nordfriesland) 
 St. Willehad (Nordenham)
 St. Willehad (Oldenburg)
 St. Willehadi (Osterholz-Scharmbeck)
 Willehad-Kirche (Rastede-Wahnbek)
 St. Willehad (Accum) in der Stadt Schortens im Landkreis Friesland, Niedersachsen
 St. Wilhadi (Stade)
 St.-Wilhadi-Kirche (Ulsnis), älteste Kirche in Angeln
 St. Willehad (Wangerooge)
 St. Willehad (Wilhelmshaven)
 St. Willehad (Wremen)

Darüber hinaus bezeichnet St. Willehad:
 Sankt-Willehad-Hospital (Wilhelmshaven)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)